Augusta – tytuł nadawany rzymskiej cesarzowej
 Augusta – imię żeńskie
 Augusta – miejscowość w stanie Australia Zachodnia w Australii
 Augusta – miejscowość w prowincji Ontario w Kanadzie
 Augusta – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Syrakuzy
Miejscowości w USA:

 Augusta – stolica stanu Maine

Augusta – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
Augusta – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Richmond
Augusta – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Augusta – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
Augusta – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bracken
Augusta – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
Augusta – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Augusta – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Augusta – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lewis and Clark
Augusta – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Augusta (ang. Augusta Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Augusta (ang. Augusta Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Augusta (ang. Augusta County) – w stanie Wirginia